Кошкино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кошкино — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Кошкино — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Кошкино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Кошкино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Кошкино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Кошкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Кошкино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Кошкино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Кошкино, Кашкино — упразднённый посёлок в Советском районе Кировской области. Снят с учёта 11.11.1968. Координаты 57° 35' С.Ш. 48° 58' В.Д.
 Кошкино — упразднённая в 2012 году деревня в Советском районе Кировской области.
 Кошкино — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Кошкино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Кошкино — село в Белозерском районе Курганской области.
 Кошкино — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Кошкино — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Кошкино — деревня в Большелуцком сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.
 Кошкино — деревня в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.
 Кошкино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Кошкино — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Кошкино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Кошкино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Кошкино — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Кошкино — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Кошкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кошкино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Кошкино — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Кошкино — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Кошкино — станция в Неклиновском районе Ростовской области.
 Кошкино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Кошкино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Кошкино — село в Кукморском районе Татарстана.
 Кошкино — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Кошкино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Кошкино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Кошкино — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Кошкино — бывшая деревня Чебоксарского района Чувашии, вошла в состав города Чебоксары.

См. также 
 Кошкин
 Новое Кошкино
 Новокошкино